Premont kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Prémont, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,

USA 

 Premont (ort i USA), Texas, Jim Wells County, 

Robotskapade USAförgreningar